Olivier Blanchard était un capitaine de goélette et un charpentier. Il est l'un des fondateurs de la ville de Caraquet.

Biographie 
Il maria Catherine-Josephe Amirault. Ils eurent neuf enfants. Il fuit la déportation et s'établit à Caraquet vers 1757, au lieu-dit de Sainte-Anne-du-Bocage, avec entre autres la famille d'Alexis Landry. Il a probablement fui le village lors du raid de Roderick MacKenzie, et est revenu s'y établir un peu plus tard. À partir de 1766, il devint pilote du Seaflower de Charles Robin, avec lequel il devait explorer les possibilités offertes au commerce dans la baie des Chaleurs. En 1773, naissance de son fils Tranquille Blanchard.

Caraquet
Survivant de la déportation des Acadiens